Il singolare del torneo di tennis Croydon Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Tauson che ha battuto in finale Chris Bailey 6-4, 7-6.

Teste di serie 

Assente
 Jeremy Bates (primo turno)
 Assente
 Assente

 Simone Colombo (primo turno)
 Chris Bailey (finale)
 Ronnie Båthman (secondo turno)
 Eduardo Velez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Croydon Challenger 1989